El nombre Rocío García puede referirse a las siguientes personas:

Rocío García Gaytán, política mexicana;
Rocío García Martínez, ciclista española;
Rocío García Romero, arquitecta chileno-estadounidense.